

Cinema 
 Fedora – cortometraggio del 1913 diretto da Achille Consalvi
 Fedora – film del 1916 diretto da Gustavo Serena
 Fedora – film del 1918 diretto da Edward José
 Fedora – film del 1926 diretto da Jean Manoussi
 Fedora – film del 1942 diretto da Camillo Mastrocinque 
 Fedora – film del 1978 diretto da Billy Wilder

Cucina 
 Torta Fedora – un dolce esistente in due varianti, una originaria di Firenze ed una della Sicilia.

Geografia 
 Fedora – località statunitense del Dakota del Sud

Informatica 
 Fedora – una distribuzione GNU/Linux

Moda 
 Borsalino – cappello tipico degli anni venti, noto in alcuni Paesi come Fedora

Narrativa 
 Fedora – romanzo breve e antologia di Tom Tryon (1976)
 Fedora – una delle città invisibili di Italo Calvino

Onomastica
Fedora – nome proprio di persona femminile

Teatro 
 Fedora – dramma del 1882 di Victorien Sardou 
 Fedora – opera lirica di Umberto Giordano

Pagine correlate
Fedor